Henry Laurens se poate referi la unul din următorii

 Henry Laurens (1724 - 1792), plantator, cultivator de orez, om politic american, participant la Războiul Revoluționar American. 
 Henry Laurens (n. 1954), istoric francez contemporan.